

Film 
The Conspiracy – film del 1914 diretto da Allan Dwan 
The Conspiracy – cortometraggio del 1916 diretto da Henry MacRae 
The Conspiracy – film del 2012 diretto da Christopher MacBride

Letteratura 
 Il complotto (The Conspiracy) – romanzo di K.A. Applegate del 1999 della serie Animorphs
 La congiura (The Conspiracy) – romanzo di Jasmine Cresswell, I nuovi bestsellers n. 242

Musica 
 The Conspiracy – singolo dei The (International) Noise Conspiracy del 1999
 The Conspiracy – singolo di Timbuktu (artista) del 1999

Televisione 
 Il complotto (The Conspiracy) – episodio della ottava stagione di Matlock